Зиморович () — польская фамилия. Известные носители:
 Зиморович, Шимон 1608 (в некоторых источниках 1604 и 1609) — 21 июня 1629) — польский поэт.
 Зиморович, Юзеф Бартоломей (настоящая фамилия Зиморович-Озимек; 20 августа 1597, Львов — 14 октября 1677, там же), — польский поэт и государственный деятель.